Holod (< ):
 Comuna Holod (), o comună în județul Bihor, Transilvania, România; Componență 8 sate
 Holod, un sat în județul Bihor, Transilvania, România
 Râu
 Râul Holod, un curs de apă, afluent al râului Crișul Negru, județul Bihor
 Râul Blaju, Holod, un curs de apă, afluent al râului Holod (Vida)
 Râul Casele, Holod, un curs de apă, afluent al râului Holod
 Râul Cornet, Holod, un curs de apă, afluent al râului Holod
 Râul Hidișel, Holod, un curs de apă, afluent al râului Holod
 Râul Toplița, Holod, un curs de apă, afluent al râului Holod
 Râul Valea Pietrei, Holod, un curs de apă, afluent al râului Holod
 Râul Valea Țiganului, Holod, un curs de apă, afluent al râului Holod

Toponime românești